Jugoslavensko vaterpolsko prvenstvo za 1987. je osvojio Partizan iz Beograda.

Prva liga 

<small> Izvori: SLOBODNA DALMACIJA 26. 04. 1987. str.25

Druga liga

Jug 

 Izvori: 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini

Kvalifikacije za II. ligu 

Kvalifikacije za II. ligu - Istok
Igrano u Skoplju.

 Izvori: 
 VK Senta

Republičke lige

Vojvođanska liga 
Sudjelovala su tri kluba, a netjecanje je održano kroz dva turnira.

 Izvori: 
 VK Senta

Izvori 
  

1987.